Sibylline est la première histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle a été publiée pour la première fois en 1965, du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages 
Héroïne éponyme, Sibylline la souris fait sa première apparition dans cette histoire.

C'est aussi le retour de Pantoufle, chat déjà vu dans la série Chlorophylle, dans l'histoire Pas de salami pour Célimène (1955). Pantoufle reviendra . Notons que Kangourou Pantoufle était le nom scout de Macherot.

Historique et publication

Notes et références 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1965